Interjeição - opa!
Opa - género botânico da família das Myrtaceae
Opa (linguagem de programação) - Opa framework e linguagem de programação para Web.
Opa (veste) - Um tipo de capa sem mangas.

Sigla
Oferta pública de aquisição
Operação Pan-americana
Organização para a proteção ambiental 

Desambiguação